18 lutego 1996 r. przeprowadzono w Polsce dwa referenda ogólnokrajowe:
 referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli (referendum "uwłaszczeniowe"), zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (za zgodą Senatu),
 referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego (referendum "prywatyzacyjne"), przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu RP.

Ustawa o referendum 
Ustawa o referendum została uchwalona 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 99 poz 487 z 25.08.1995).

Przedmiot referendów

Referendum uwłaszczeniowe 
29 listopada 1995 prezydent RP Lech Wałęsa, po uzyskaniu zgody Senatu RP, zarządził referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.

Pytanie referendalne brzmiało:

Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli?

Referendum prywatyzacyjne 
Sejm 21 grudnia 1995 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.

Pytania referendalne brzmiały:

Wyniki 
Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 24 lutego 1996.

Pytanie uwłaszczeniowe 
Przeprowadzenie powszechnego uwłaszczenia obywateli

Pytania prywatyzacyjne

Przypisy 

1996 w Polsce
P
1996